Жозе́ф Рене́ Марсе́ль Проново́ (, 15 июня 1930, Лак-а-ла-Тортю, Квебек, Канада — 26 апреля 2015, Уинсор, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, защитник. Провёл 21 сезон в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Игровая карьера 
Родился в Лак-а-ла-Тортю (Квебек), в многодетной семье, в которой кроме него было ещё 11 детей. После того как его семья переехала в Шавиниган, он начал выступать за школьную хоккейную команду и преуспел в роли забивного форварда.

«Монреаль Канадиенс», имевшие право первого выбора игроков в Квебеке, не проявили интереса к молодому игроку, тогда как «Детройт Ред Уингз» заинтересовались Проново и пригласили его в юниорскую команду «Уинсор Спитфайрз» Хоккейной ассоциации Онтарио, где его переквалифицировали в защитника.

В конце сезона 1949/50 Горди Хоу получил травму и, после того как Ред Келли был переведён в нападение, Проново, выступавший в то время за «Омаха Найтс» (ЮСХЛ), был приглашён на место Келли в защите «Детройта» для участия в играх плей-офф. Таким образом Проново выиграл свой первый Кубок Стэнли, не проведя ни одного матча в регулярном чемпионате. За следующие 5 лет Проново в составе «Детройта» ещё трижды выигрывал Кубок Стэнли.

В 1965 году Проново обменяли в команду «Торонто Мэйпл Лифс», с которой в 1967 году он выиграл свой пятый Кубок Стэнли. После семи проведённых игр в сезоне 1969/70, Проново решил завершить свою карьеру в НХЛ.

В 1978 году Марсель Проново введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (5): 1950, 1952, 1954, 1955, 1967
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (11): 1950, 1954, 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965, 1968
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1978

Клубная карьера

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Ссылки 
 Статистика Марселя Проново на The Internet Hockey Database
 Биография Марселя Проново на Legends of Hockey
 Профиль Марселя Проново на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Талса Ойлерз» (1964—1984)
Обладатели Кубка Стэнли
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Баффало Сейбрз»